Wedemann bezeichnet:

 Wedemann (Losse), Zufluss der Losse im Landkreis Kassel, Nordhessen, Deutschland

 Frauke Katharina Wedemann (* 1977), deutsche Juristin
 Johannes Heinrich Wedemann (um 1620–1685), deutscher Jurist und Kanzler von Mecklenburg-Schwerin